Synaptura är ett släkte av fiskar. Synaptura ingår i familjen tungefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tungefiskar
Synaptura